Callejón sin salida (película) puede referirse a:

 Calle sin salida película estadounidense dirigida por William Wyler en 1937.
 Callejón sin salida película argentina dirigida por Elías Alippi en 1938.
 Callejón sin salida película británica dirigida por Roman Polanski en 1966.